Уильям Ричардсон:
 Ричардсон, Уильям Адамс (1821—1896) — министр финансов США (1873—1874).
 Ричардсон, Уильям Александр (1811—1875) — американский политик, сенатор, член Палаты представителей, 5-й губернатор территории Небраска.
 Ричардсон, Уильям Блейн (род. 1947) — 30-й губернатор Нью-Мексико, 9-й секретарь энергетики США.
 Ричардсон, Уильям Джинджер (1909—1959) — английский футболист.
 Ричардсон, Уильям — британский астроном, награждённый Золотой медалью Королевского астрономического общества в 1830.
  — канадский радиоведущий и писатель.
 См. также 
 Линтон, Уильям Ричардсон — ботаник.